Pistolet Walther P99
 Embraer P-99 – brazylijski samolot rozpoznawczy 
 Papirus 99